Příjmení Metzner nosí více významných osobností:

 Adolf Metzner (1910–1979) – německý atlet
 Ernst Erich Metzner (* 1938) – německo-skandinávský historický medievalista
 Franz Metzner (1870–1919) – český sochař německé národnosti
 Fritzi Metznerová (1910–???) – československá krasobruslařka
 Karl-Heinz Metzner (1923–1994) – německý fotbalista
 Ralph Metzner (1935–2019) – americký psycholog a spisovatel

Externí odkazy